Суперкубок Іспанії з футболу 2018 — 33-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 2018 року між чемпіоном і володарем кубка Іспанії «Барселоною» та фіналістом кубку Іспанії «Севільєю». Гра відбувалася на Стадіоні Ібн Батути у місті Танжер у Марокко. Перемогу у матчі з рахунком 2:1 і Суперкубок Іспанії здобула «Барселона».

Матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2018
Іспанія
Матчі ФК «Барселона»
Матчі ФК «Севілья»
Серпень 2018
2018 в іспанському спорті